LOC, L.O.C., Loc, LoC, locs.

Авиация 

 LOC —  — элемент курсо-глиссадная системы (, ).
 LOC —  — потеря управления — одна из причин авиакатастроф реактивных самолётов. См. список самолётов, разбившихся в результате потери управления .

Кино 

 «LOC Kargil»  — название индийского фильма, выпущенного в 2003 году. Режиссёр: J. P. Dutta .

Компьютерные игры 

 LOC — «Steel Battalion: Line of Contact»  — название игры, выпущенной в 2004 году фирмой Capcom. Жанр: симулятор транспортных средств .
 Jeffrey «OG Loc» Cross  — персонаж из игры «Grand Theft Auto: San Andreas», выпущенной в 2004 году. См. список персонажей игры «Grand Theft Auto: San Andreas».

Литература 

 LoC —  — название 6‑й книги из серии «Колесо Времени», написанной Робертом Джорданом и выпущенной 15 октября 1994 года. Жанр: роман.

Военное дело 

 LOC —  — линия контроля — граница между Индией и областями бывшего княжества Кашмир, захваченными Пакистаном.
 LOC —  — путь, по которому доставляют припасы на место ведения боевых действий.
 LOC —  — помещение, находящееся внутри подводной лодки и выполняющее роль барокамеры для водолазов.

Организации 

 LOC —  — библиотека Конгресса — государственная библиотека США.
 LOC —  — вуз, созданный в 1968 году путём объединения вузов «LeMoyne College» (основан в 1871 году) и «Owen College» (основан в 1947 году). Расположен в городе Мемфис, штат Теннесси, США. Входит в состав объединённой церкви Христа. Вузы «LeMoyne College» и «Owen College» создавались после гражданской войны в США для обучения бывших рабов (см. HBCU).
 LOC —  — «Лирическая опера Чикаго» — название оперного театра, основанного в 1954 году и расположенного в городе Чикаго (штат Иллинойс, США).
 LOC — , Коммунистическая рабочая лига  — партия, действовавшая в Испании в 1976‑1990 годы. Идеология: троцкизм (см. Лев Троцкий).
 «Loc Publishing»  — название подразделения издательства «VDM Publishing» (Германия), созданного в 2011 году для печати статей Википедии по запросу. См. импринт, печать по требованию.
 LOC —  или  — название уличной банды, действующей в США и состоящей преимущественно из афроамериканцев.

Имена людей 

 Loc Phillips — псевдоним Laughlin Phillips (англ.) (20 октября 1924 – 24 января 2010), директора музея «The Phillips Collection (англ.) (Вашингтон, округ Колумбия, США).
 L.O.C. (род. 10 июля 1979) — певец жанра рэп (рэпер) из Дании. Настоящее имя: Liam O'Connor.
 Goldie Loc (англ.) (род. 16 января 1980) — рэпер из США. Настоящее имя: Keiwan Deshawn Spillman.
 Tone Lōc (англ.) (род. 3 марта 1966) — перец жанра хип-хоп, актёр и режиссёр из США. Настоящее имя: Anthony Terrell Smith.
 Spider Loc (род. 19 января 1979) — перец жанра хип-хоп и актёр из США. Настоящее имя: Curtis Norvell Williams.
 Leftöver Crack — музыкальная группа, сформированная в 1999 году в США. Жанры: ска-кор, краст-панк.

Географические названия 

 Loc river  — приток реки Madicea  (Румыния).
 Loc river  или Марош — река на востоке Европы.
 Lócs  — деревня, расположенная в медье (административно-территориальная единица) Ваш (Венгрия).
 «Lóc» — венгерское название деревни «Loţu», расположенной неподалёку от города Сынджорджу-де-Пэдуре (жудец (административно-территориальная единица) Муреш, Румыния).

Наука 

 LOC —  — «лаборатория на чипе» — название переносного устройства, способного выполнять функции (био) химической лаборатории.
 LOC —  — метод тестирования интегральных схем.
 LOC —  — длина режущей кромки фрезы.
 LOC —  — уменьшение концентрации кислорода в воздухе до величины, при которой горение невозможно.
 LOC —  или  — высота, при которой  воздуха имеет такую же температуру, как и его .
 LOCA —  — отказ системы охлаждения ядерного реактора.

Информационные технологии 

 LOC —  — количество строк кода — мера сложности программного обеспечения. См. исходный код.
 LOC record (англ.) — тип записи для протокола DNS, описанный в RFC 1876 (январь 1996 года). Запись предназначена для хранения географических координат (широты и долготы) в системе координат WGS 84.
 LOC —  — линия связи.

Медицина 

 LOC —  — «уровень заботы», мера трудоёмкости работ по уходу за пациентом медицинского учреждения (например, при госпитализации требуется больше ресурсов по уходу за пациентом, чем при самолечении на дому).
 LOC —  — «уровень сознательности», мера, позволяющая медицинским работникам оценить способность пациента реагировать на раздражители (например, ступор, летаргия, кома). См. шкала комы Глазго.
 LOC —  или  — бессознательное состояние.

Финансы 

 LOC — .
 LOC —  — аккредитив.

Разное 

 LOC —  — гарантийное письмо.
 LOC —  — сообщение о розыске, рассылаемое спецслужбами Индии друг другу, чтобы помешать преступникам пересечь границу страны.
 LOC —  — термин из учений саентологии.
 LOC —  — разговорное название спутанных в локоны волос.
 Loc. — сокращение от  — местоположение.